Idunella är ett släkte av kräftdjur. Idunella ingår i familjen Liljeborgiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Idunella